Chidi is een Chinese God van vuur en de zuidelijke richting 

Zijn avatars zijn onder andere , Shennong, Keizer Yao en Zhurong . 

Hij is een van de vijf manifestaties van Shangdi en wordt geassocieerd met vuur. Hij is de god van de landbouw, het fokken van dieren, medicijnen en de markt.  Hij helpt artsen en wetenschappers. Hij is verbonden met Mars . 

Chinese godheid
Religieus confucianisme